

Stagione 
Nella stagione 2017-2018 il Darmstadt, allenato da Dirk Schuster, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 10º posto. In coppa di Germania il Darmstadt fu eliminato al primo turno dallo .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Dirk Schuster
 Allenatore in seconda: Sascha Franz
 Preparatore dei portieri: Dimo Wache
 Preparatori atletici: Kai Peter Schmitz

Risultati

2. Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2017-2018